Валу́йки — топоним.

Россия 
 Валуйки — город, административный центр Валуйского района Белгородской области.
 Валуйки (Валуйки-Пассажирские) — железнодорожная станция.
 Валуйки-Сортировочные — железнодорожная станция.
 Валуйки — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Валуйки — деревня в Старицком районе (Васильевское сельское поселение) Тверской области.

Украина 
 Валуйки — село в Старобельском районе Луганской области.

См. также